Le ministère de l'Enseignement peut faire référence à :

  : Ministère fédéral de l'Enseignement
  : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
  : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
  : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
  : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie
 alias Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science
 alias Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
 alias Ministère de l'Enseignement supérieur

Voir aussi